L'Œil, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D4.

Il représente un œil humain. Il est translitéré jrt, jr ou mȝ.

D'où dérive le phonogramme bilitère de valeur jr.
prendre soin de; prendre garde à; surveiller ».

C'est un déterminatif précoce du champ lexical de l'œil et, comme vu plus tôt, de la vue.

A ne pas confondre avec les hiéroglyphes qui le remplace tardivement (surtout sous la  dynastie) en tant que déterminatif :

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Visage
Œil